Atkinson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Stephen Atkinson
 George Francis Atkinson